Octavo (toverboek), het toverboek in de Schijfwereld, de fantasywereld van de Britse schrijver Terry Pratchett
Octaaf (voornaam)
Octavo (papierformaat), papierformaat